См. также Ороско (значения).

Ороско (, )  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арратия-Нервион. Занимает площадь 102,42 км². Население — 2 405 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бискайи
Города Бискайи